|-
| 126601 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126602 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126603 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126604 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126605 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126606 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126607 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126608 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126609 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126610 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126611 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126612 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126613 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126614 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126615 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126616 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126617 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126618 - || || 9 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126619 - || || 6 de febrer, 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 126620 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126621 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126622 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126623 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126624 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126625 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126626 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126627 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126628 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126629 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126630 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126631 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126632 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126633 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126634 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126635 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126636 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126637 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126638 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126639 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126640 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126641 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126642 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126643 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126644 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126645 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126646 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126647 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126648 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126649 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126650 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126651 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126652 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126653 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126654 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126655 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126656 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126657 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126658 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126659 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126660 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126661 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126662 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126663 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126664 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126665 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126666 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126667 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126668 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126669 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126670 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126671 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126672 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126673 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126674 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126675 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126676 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126677 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126678 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126679 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126680 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126681 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126682 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126683 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126684 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126685 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126686 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126687 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126688 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126689 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126690 - || || 4 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126691 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126692 - || || 6 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126693 - || || 6 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126694 - || || 6 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126695 - || || 6 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126696 - || || 8 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126697 - || || 10 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126698 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126699 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126700 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
6